Дудкино — название населённых пунктов в России:

 Дудкино — деревня в составе города Уфа Башкортостана.
 Дудкино — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Дудкино — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Дудкино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Дудкино — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Дудкино — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Дудкино — деревня в Судиславском районе Костромской области, на реке Андоба.
 Дудкино — деревня в Судиславском районе Костромской области, на реке Корба.
 Дудкино — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Дудкино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Дудкино — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Дудкино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Дудкино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Дудкино — хутор в Красносулинском районе Ростовской области.
 Дудкино — село в Рязанском районе Рязанской области.
 Дудкино — село в Чучковском районе Рязанской области.
 Дудкино — деревня в Сычевском районе Смоленской области.
 Дудкино — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Дудкино — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Дудкино — деревня в Кимовском районе Тульской области.
 Дудкино — до 2005 г. название деревни Строево в Хотынецком районе Орловской области.

См. также 
 Дудки
 Дудкин